

Persone
 Alice Liddell (1852-1934) – amica di Lewis Carroll cui chiese di scrivere Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie
 Basil Liddell Hart (1895-1970) – storico, militare e giornalista britannico
 Billy Liddell, propr. William Beveridge Liddell (1922-2001) – calciatore scozzese
 Cedric Liddell (1913-1981) – canottiere canadese
 Chuck Liddell, propr. Charles David Liddell (1969) – ex lottatore di arti marziali miste statunitense
 Emilie Autumn Liddell (1979) – cantante, violinista, polistrumentista e poetessa statunitense
 Eric Liddell (1902-1945) – atleta, rugbista a 15 e missionario britannico
 Errington Ridley Liddell Keen (1910-1984) – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Henry Liddell (1811-1898) – grecista e storico inglese
 Samuel Liddell MacGregor Mathers (1854-1918) – esoterista, scrittore, traduttore e mago britannico

Altro
 17670 Liddell – asteroide della fascia principale
 Mike Liddell & gli Atomi – gruppo di beat italiano